Bengt Berg kan avse bland andra:

* Bengt Berg (zoolog) (1885–1967), svensk ornitolog, författare, fotograf och filmare
 Bengt Berg (företagsledare) (1929–2020), svensk företagsledare
 Bengt Berg (organist) (1935–2008), svensk organist
 Bengt Berg (poet) (född 1946), svensk författare, förläggare och riksdagsman